Weiße Schatten ist der Titel folgender Filme:
 Weiße Schatten (1928), US-amerikanisches Drama von W. S. Van Dyke aus dem Jahr 1928
 Weiße Schatten (1951), deutsches Drama von Helmut Käutner aus dem Jahr 1951

Weiße Schatten ist der Verweistitel folgender Filme:
 Im Land der langen Schatten, französisch-italienisch-englischer Abenteuerfilm von Nicholas Ray aus dem Jahr 1960

Siehe auch:
 Weißer Schatten, Kriminalroman von Deon Meyer aus dem Jahr 2008